Madonna della Salute ima više značenja:
 Madonna della Salute, Treviso
 Madonna della Salute, Venezia